

Cinéma 
 No Regrets, film allemand de Benjamin Quabeck sorti en 2001 ;
 No Regrets, film américain de Curt Hahn sorti en 2004 ;

Série télévisée 

 , série télévisée hongkongais diffusée du  au  sur .

Musique

Chanson 

 , chanson d'Amanda Lear présente sur l'album Tam-Tam sorti en  ;
 , chanson de Dappy présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Robbie Williams présente sur l'album I've Been Expecting You sorti le .

Album 

 , album d'All-4-One sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Faye Wong sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album des  sorti en .

Voir aussi